De oppervlakte van Venus wordt ingedeeld in 8 quadrangles op de schaal 1 : 10.000.000 of 62 quadrangles op de schaal 1 : 5.000.000.

Kaartschaal 1 : 10.000.000

Kaartschaal 1 : 5.000.000

Zie ook 
 Lijst van bergen op Venus
 Lijst van kraters op Venus
 Lijst van terrae op Venus
 Lijst van valleien op Venus
 Lijst van vlaktes op Venus

 lijst
Astronomielijsten